De re medica (lateinisch für „Über die Medizin“) steht für

 eine Schrift von Celsus (De medicina (Celsus))
 eine Schrift von Aëtios von Amida
 eine Schrift von Alexander von Tralleis
 eine Schrift von Paulos von Aigina